Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie Elity 2007 odbyły się w Moskwie: w dniach 27 kwietnia - 13 maja. Jest to 71 turniej o złoty medal mistrzostw świata. Mecze rozgrywane są w Rosji po raz drugi w historii. Po raz pierwszy od siedmiu lat. Wtedy najlepszą drużyną zostały Czechy, które w meczu finałowym wygrały ze Słowacją 5:3.

W tej części mistrzostw uczestniczyło najlepsze 16 drużyn na świecie. System rozgrywania meczów był inny niż w niższych dywizjach. Najpierw odbyły się dwie fazy grupowe, a potem systemem pucharowym 8 drużyn walczyło o mistrzostwo. Najgorsze drużyny w pierwszej fazie grupowej grały między sobą o utrzymanie w fazie grupowej. Dwie najgorsze drużyny spadły do I dywizji.

Hale w których odbywają się zawody to:
Hodynka Arena (o pojemności 14 000 miejsc)
Mytiszczi Arena (o pojemności 7 000 miejsc)

Mecze na terenie Polski będzie można oglądać w komercyjnych stacjach: Polsat Sport oraz Polsat Sport Extra.

Pierwsza faza

Grupa A 
28 kwietnia 2007

30 kwietnia 2007

2 maja 2007

Tabela

Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane (ogółem), P = Porażki (ogółem), WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Grupa B 
27 kwietnia 2007

29 kwietnia 2007

1 maja 2007

Tabela

Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane (ogółem), P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Grupa C 
28 kwietnia 2007

30 kwietnia 2007

2 maja 2007

Tabela

Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane (ogółem), P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Grupa D 
27 kwietnia 2007

29 kwietnia 2007

1 maja 2007

Tabela

Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane (ogółem), P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Druga faza

Grupa E 
3 maja 2007

4 maja 2007

5 maja 2007

6 maja 2007

7 maja 2007

Tabela

Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane (ogółem), P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Grupa F 
3 maja 2007

4 maja 2007

5 maja 2007

6 maja 2007

7 maja 2007

Tabela

Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane (ogółem), P = Porażki (ogółem), WpD = Wygrane o dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Walka o utrzymanie 
Jest to grupa 4 drużynowa (występuje w nich 4 najgorsze drużyny z 1 fazy grupowej). Dwie najgorsze drużyny spadają do Pierwszej dywizji.

Wyniki

4 maja 2007

6 maja 2007

7 maja 2007

Tabela

Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane (ogółem), P = Porażki (ogółem), WpD = Wygrane o dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów

Faza pucharowa

Ćwierćfinały 
9 maja 2007

10 maja 2007

Półfinały 
12 maja 2007

Mecz o 3 miejsce 
13 maja 2007

Finał 
13 maja 2007

Statystyki

Nagrody 
Dyrektoriat turnieju wybrał trójkę najlepszych zawodników, po jednej na każdej pozycji:
 Bramkarz:  Kari Lehtonen
 Obrońca:  Andriej Markow
 Napastnik:  Aleksiej Morozow
 Najbardziej Wartościowy Zawodnik (MVP):  Rick Nash

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa Świata Elity 2007 na stronie IIHF

Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2007
Zawody sportowe w Moskwie
Hokej na lodzie w Rosji
2007 w Rosji